Huxley kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Henry Huxley
 Anthony Julian Huxley

Robotskapade auktorsförkortningar